

Astronomia
 1944 Günter – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Günter – variante del nome proprio di persona Günther

Persone
 Bernhard Günter – compositore tedesco
 Christian Günter – calciatore tedesco
 Horst Günter – baritono tedesco
 Koray Günter – calciatore tedesco
 Maren Günter – ex sciatrice alpina tedesca